Bolso puede hacer referencia a:

Bolso, objeto utilizado por las mujeres para transportar sus elementos personales. En Argentina, cartera.
Bolsa de viaje, especie de bolsa de grandes dimensiones usada como maleta.
Club Nacional de Football, club uruguayo popularmente conocido como El Bolso.